Šlapanice est un toponyme qui peut désigner :

Šlapanice, une ville du district de Brno-venkov, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Šlapanice, une commune du district de Kladno, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie